Texhoma – città statunitense nel Texas
Texhoma – città statunitense nell'Oklahoma